Ме́ган Бун (, род. 29 апреля 1983) — американская актриса, известная благодаря роли в сериале NBC «Чёрный список».

Биография 
Бун родилась в Мичигане, но выросла в одной из деревень во Флориде. В 2005 году она окончила Университет штата Флорида со степенью бакалавра, а потом продолжила изучать актёрское мастерство у Джейн Александер в репертуарном театре Асоло.

Бун получила первую известность благодаря своей регулярной роли помощника окружного прокурора в недолго просуществовавшем сериале NBC «Закон и порядок: Лос-Анджелес» (2010-11). Она также появилась в фильмах «Мой кровавый Валентин», «Секс в большом городе 2» и «Шаг вперёд 4», а в 2013 году заменила Дженнифер Эспозито в роли детектива в сериале CBS «Голубая кровь». Сразу после этого она получила главную женскую роль в сериале NBC «Чёрный список».

Меган состоит в фактическом браке с художником Дэном Эстабруком, с которым она помолвлена с января 2016 года. У пары есть дочь — Кэролайн Бун Эстабрук (род.15.04.2016).

В конце 2017 года поступила в Бард-колледж, чтобы получить степень MBA в области устойчивого развития.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США